La vita agra es una película italiana dirigida en 1964 por Carlo Lizzani, y basada en la novela homónima de Luciano Bianciardi.

Luciano Bianchi (Ugo Tognazzi), un intelectual de la provincia italiana, se traslada a la metrópoli de Milán con un propósito: volar el palacio de una gran compañía para vengar la muerte de cuarenta y tres mineros. Pero, sin darse cuenta, Luciano será derrotado por el ritmo frenético de la gran ciudad, por el consumismo y por el arribismo de la clase media. Ni siquiera el amor por la joven comunista romana Anna (Giovanna Ralli) lo salvará de su derrota intelectual.

Películas basadas en novelas
Películas de Italia
Películas en italiano
Películas ambientadas en Milán